A Associação Dourados Rugby (mais conhecida como Dourados Rugby Clube) é um clube brasileiro amador de Rugby fundado no ano de 2006 e registrado com nome oficial em 2011, fica localizado na cidade de Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul. Os melhores resultados foram dois terceiros lugares no Campeonato Sul-mato-grossense de Rugby (2007 e 2009).

História
O Dourados Rugby Clube foi fundado por um grupo de ex-jogadores e entusiastas do esporte em 2006, tendo uma fase de decadência entre 2007 e 2008 devido a escassez de jogadores. Em 2011 foi retomado por estudantes universitários que viviam na cidade de Dourados, que buscaram reerguer a prática do esporte na cidade, conquistando novos jogadores e resgatando os antigos.

A evolução como equipe
O time era liderado por atletas que já haviam jogado algumas vezes, porém não possuíam certa bagagem de conhecimento para passar um treinamento adequado aos jogadores. Num sábado, Guilherme B. Sabardelini (ex-Seleção Brasileira) observou o treino do grupo, e resolveu ajudar nos treinos da equipe. Com isso, o grupo começou ganhar formato real de equipe. Guilherme convidou o também ex-seleção Wagner Camargo a se juntar a equipe, permanecendo até hoje como treinador.
Ganhando corpo, o Dourados Rugby Clube foi oficialmente registrado, tornando-se, assim, um clube. Hoje, o clube possui tanto equipe masculina como feminina.

Horários dos treinos 
Os treinos são abertos à comunidade.

Times: Masculino, Feminino e Categoria de Base

Sábado: 15h - Parque do Lago

Terças e Quintas: 20h - Ceper do BNH 2º Plano

Ligações externas 
 
 
 

Times de rugby de Mato Grosso do Sul
Esporte de Dourados